Davide Belotti (Bollate, 1972. május 24. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Davide Belotti adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1972-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Vicenza Calcio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az AEK Athén labdarúgói
A Monza labdarúgói
Az USD 1913 Seregno Calcio labdarúgói
A Calcio Lecco 1912 labdarúgói
A Bellinzona labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek